Памятник труженикам тыла — монументы в России и в странах бывшего СССР, призванные закрепить, увековечить память о суровых и героических буднях людей (женщин, стариков, подростков), трудившихся в народном хозяйстве в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

Установка таких монументов была массово организована с 2010 года, основное их количество появилось до 2015 года — 70-летия Великой Победы.

Россия 

Алтайский край
 Памятник труженикам тыла, с. Алтайское

Амурская область
 Памятник труженикам тыла, г. Благовещенск

Башкортостан
 Памятник труженикам тыла, г. Стерлитамак
 Памятник труженикам тыла, с. Толбазы
 Памятник труженикам тыла, г. Уфа

Вологодская область
 Памятник труженикам тыла, г. Вологда
 Памятник труженикам тыла, с. Липин Бор
 Памятник труженикам тыла, п. Тарчинский Городок

Воронежская область
 Памятник труженикам тыла, г. Борисоглебск

Калужская область
 Памятник труженикам тыла, г. Калуга
 Памятник труженикам тыла, п. Медынь

Камчатский край
 Памятник труженикам тыла, г. Петропавловск-Камчатский

Кемеровская область
 Памятник труженикам тыла, г. Кемерово

Кировская область
 Памятник труженикам тыла, г. Киров

Костромская область
 Памятник труженикам тыла, г. Буй
 Памятник труженикам тыла, г. Кострома

Краснодарский край
 Памятник труженикам тыла, станица Кущёвская
 Памятник труженикам тыла, г. Славянск-на-Кубани
 Памятник труженикам тыла, станица Черноерковская

Мордовия
 Памятник труженикам тыла, г. Саранск

Московская область
 Памятник труженикам тыла, г. Дмитров
 Памятник труженикам тыла, г. Дубна
 Памятник труженикам тыла, г. Клин
 Памятник труженикам тыла, г. Раменское

Мурманская область
 Памятник труженикам тыла, г. Мурманск

Нижегородская область
 Памятник труженикам тыла, г. Нижний Новгород

Новосибирская область
 Памятник труженикам тыла, г. Новосибирск

Омская область
 Памятник труженикам тыла, г. Омск
 Памятник труженикам тыла, п. Полтавка

Оренбургская область
 Памятник труженикам тыла, с. Кваркено

Пензенская область
 Памятник труженикам тыла, г. Кузнецк

Пермский край
 Памятник героям фронта и тыла, г. Пермь

Ростовская область
 Памятник труженикам тыла, п. Зимовники

Самарская область
 Памятник несовершеннолетним труженикам тыла, г. Самара

Саратовская область
 Памятник труженикам тыла, г. Пугачёв

Свердловская область
 Памятник труженикам тыла, г. Екатеринбург
 Памятник труженикам тыла, г. Первоуральск

Ставропольский край
 Памятник труженикам тыла, г. Благодарный

Тамбовская область
 Памятник труженикам тыла, п. Мучкапский
 Памятник труженикам тыла, п. Пичаево

Татарстан
 Памятник труженикам тыла, г. Елабуга
 Памятник труженикам тыла, г. Казань
 Памятник труженикам тыла, с. Керлигач
 Памятник труженикам тыла, г. Лениногорск
 Памятник труженикам тыла, г. Мамадыш

Томская область
 Памятник труженикам тыла, г. Томск
 Памятник труженикам тыла, п. Малиновка

Тюменская область
 Памятник труженикам тыла, г. Тюмень

Ульяновская область
 Памятник труженикам тыла, г. Димитровград
 Памятник труженикам тыла, п. Новая Майна

Челябинская область
 Памятник труженикам тыла, г. Челябинск

Ярославская область
 Памятник труженикам тыла, г. Данилов
 Памятник труженикам тыла, г. Переславль-Залесский

Казахстан 
 Памятник труженикам тыла, г. Атырау

См. также 
 Памятный знак труженикам тыла в годы войны
 Памятник труженикам тыла и детям войны

Памятники труженикам тыла